Лиман може бити:

 Лиман (геологија), тип лагуне или естуара, који се најчешће јавља на обалама Црног мора
 Лиман (Нови Сад), градска четврт Новог Сада
 Општина Лиман, је била једна од седам градских општина Новог Сада у раздобљу између 1980. и 1989. године.
 Лиман (град), град је Украјини у Доњечкој области.
 Лиман (Русија), насеље у Астраханској области, Русија.
 Лиман (Азербејџан), град у Ланкаранском рејону, Азербејџан
 Монт Лиман, вулкан у источном дијелу острва Јава, висок 2.563 -{m}-.